

Personaggi 

Ken'ichi Fukui, chimico giapponese vincitore del Nobel per la Chimica del 1981
Makoto Fukui, ex nuotatore giapponese
Mieko Fukui, cestista giapponese
Toshihiko Fukui, governatore della banca del Giappone

Località 

 La città di Fukui capoluogo dell'omonima prefettura giapponese
 La Prefettura di Fukui, in Giappone

Altro 

6924 Fukui, asteroide della Fascia principale